Der Mixed-Mannschaftwettbewerb im Bogenschießen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde vom 23. bis 24. Juli 2021 auf dem Yumenoshima Park Archery Field ausgetragen. Zum ersten Mal fand dieser Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen statt.

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 24. Juli 2021, 9:30 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 24. Juli 2021, 14:15 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 24. Juli 2021, 15:31 Uhr (Ortszeit)
 Bronzefinale: 24. Juli 2021, 16:25 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 24. Juli 2021, 16:45 Uhr (Ortszeit)

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Hauptrunde

Weblinks 
 Bogenschießen auf der offiziellen Website der Spiele

Mannschaft Mixed